KS ROW Rybnik – wielosekcyjny klub sportowy
 Utex ROW Rybnik – koszykówka kobiet
 ROW 1964 Rybnik – piłka nożna
 ROW Rybnik (żużel)
 ROW Rybnik (2011) – klub żużlowy
 ROW Rybnik (2012) – klub żużlowy